Gulp bezeichnet:
 Der Gulp, österreichische Zeichentrickserie
 Der Gulp (Puppenfilm), Puppenfilm von Peter und Benita Steinmann
 Gulp (Fluss), Fluss in den Niederlanden
 Gulp (Irak), Stadt im kurdischen Teil Iraks
 Rai Gulp, ein italienisches Kinder-TV-Programm der staatlichen Radiotelevisione Italiana
 ein Web-Entwicklungs-Tool gulp.js
 GULP, deutscher Personaldienstleister
Personen:
 Eisi Gulp (* 1955), deutscher Kabarettist